
Scacco matto – uno dei modi con cui termina una partita a scacchi

Cinema
Scacco matto – film di Carlo Campogalliani del 1919
Scacco matto – film di Lino Procacci del 1956
Scacco matto – film di Carlo Di Carlo del 1987
Scacco matto (noto come La tavola fiamminga) – film di Jim McBride del 1994

Letteratura
Scacco matto – libro di Sergio Rossi del 2005 edito nella collana Disney Avventura

Musica
Scacco matto – singolo di Pippo Franco e Laura Troschel del 1980
 Scacco matto – album dei Baraonna del 1997
Scacco matto! – brano partecipante allo Zecchino d'Oro 2001
Scaccomatto – album di Andrea Ra del 2002
Scacco matto – album di Povia del 2010
Scacco matto – album di Lorenzo Senni del 2020

Televisione
Scacco matto – varietà televisivo del 1980 di Pier Francesco Pingitore
Scacco matto – serie televisiva del 1960